Medley pode se referir a:

Medley (natação), prática dos quatro estilos na natação
Medley (Flórida), cidade da Flórida (EUA)
Pot-pourri (música), junção de peças musicais conhecido por medley
Sanofi Medley, indústria farmacêutica brasileira

Desambiguação
Desambiguações de topônimos